Själskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Själskär (Brändö, Åland), 
 Själskär, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar